В молодёжном чемпионате Европы 1994 года могли участвовать игроки, рождённые 1 января 1971 года и позднее.

Игроки, выделенные жирным шрифтом, сыграли хотя бы один матч за время карьеры в главной сборной своей страны.

Греция 
Состав молодежной сборной Греции:

{{СФВм|1|'Фанис Катерьяннакис|Греции|Арис|16|2|1974|20||}}Итог:  1-е место Польша 
Состав молодежной сборной Польши:Итог:  2-е место Россия 
Состав молодежной сборной России:

 1Позже играли за сборную Чехии.
 2Позже играли за сборную Словакии.Итог: 1/4 финала (проигрыш Италии по сумме двух матчей)''

Примечания 

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1994